Actinostemon är ett släkte av törelväxter. Actinostemon ingår i familjen törelväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Törelväxter
Actinostemon